Bouna peut faire référence à :
 Bouna, un ancien nom de la ville d'Annaba en Algérie ;
 au Burkina Faso :
 Bouna, une commune du département de Di ;
 Bouna, une commune du département de Yé ;
 Bouna, une commune du département de Bani ;
 Bouna, une localité du département de Ouindigui ;
 Bouna-Peulh, une localité dans le département de Namissiguima dans le Yatenga.
 Bouna, une ville située dans le Nord-Est de la Côte d'Ivoire ;
 Bouna, une sous-préfecture du département de Barh Sara au Tchad ;